Эукланн () — норвежская фамилия. Известные носители:

 Эукланн, Андерс (род. 1972) — норвежский лыжник, выступающий за сборную Норвегии, участник Олимпийских игр.
 Эукланн, Йёрген (род. 1975) — норвежский лыжник, призёр этапа Кубка мира.